

Patronyme 
 Johann Baptist Hofner (1832-1913), peintre allemand
 Otto Hofner (1879-1946), sculpteur et médailleur autrichien

Article connexe 
 Höfner